Доньинос-де-Саламанка ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Занимает площадь 14,05 км². Население — 1657 человек (на 2010 год).

Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

В начале 17-го века Доньинос не выходил за рамки небольшого аграрного ядра, фермы, состоящей не более чем из 6 семей, которые зависели от церковного Карраскаля де Баррегаса.

Рост Дониньоса в 17 и 18 веках сделал его муниципалитетом, от которого стали зависеть Сантибаньес-дель-Рио и Эль-Пеголло, и, в качестве такого муниципалитета, с созданием нынешних провинций в 1833 году в провинции был создан Дониньос-де-Саламанка. из Саламанки, в регионе Леонеса. В 1842 году в муниципалитете Донинос уже было 140 жителей и 28 семей.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки